Antonio Debenedetti – scrittore italiano, figlio di Giacomo
 Carlo Debenedetti – imprenditore, dirigente d'azienda e editore italiano naturalizzato svizzero
 Elisa Debenedetti – storico dell'arte italiano, figlia di Giacomo
 Franco Debenedetti – imprenditore e politico italiano, figlio di Rodolfo
 Giacomo Debenedetti – scrittore e giornalista italiano
 Renata Debenedetti – scrittrice e traduttrice italiana
 Rodolfo Debenedetti – ingegnere e imprenditore italiano, presidente della holding COFIDE, padre di Carlo De Benedetti.
 Santorre Debenedetti – filologo italiano

Pagine correlate
 Benedetti
 De Benedetti